Colas est un prénom rare, masculin, variante de Nicolas.

Variantes : Coliche, .

Patronyme 

 Alain Colas, navigateur français ;
 Alphonse Colas, peintre français ;
 Claude Colas, homme politique français ;
 Dominique Colas, politologue français ;
 Fabrice Colas, coureur cycliste sur piste français ;
 Louis Colas, historien ;
 Louis Colas de La Baronnais, militaire français et officier chouan ;
 Guilbaut Colas, skieur français ;
 Jacques Colas (1727-1799), général de brigade ;
 Jacques Colas de Brouville de la Noue (1787-1855), magistrat et homme politique français ;
 Oudart Colas, sculpteur français du  ;
 Patrice Colas (1968-), footballeur français ;
 Pierre Robert Colas (1976-), archéologue et anthropologue allemand.

Prénom

Autre 
 Colas, une entreprise française de travaux publics
 Fais dodo Colas mon p'tit frère, une comptine

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme